Marek Jagodziński (ur. 1953) – archeolog
 Marek Jagodziński (ur. 1956) – duchowny katolicki, teolog